A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika versenyszámait az olimpia utolsó tíz napján, augusztus 15. és 24. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A férfiak 24 számban versenyeztek, míg a nők 23-ban.

Összesített éremtáblázat 
A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

* – a versenyző az előfutamok során szerepelt, de a döntőben nem
 Az 1500 m-en 1. helyen célba ért bahreini Rasíd Ramzit doppingolás miatt utólag megfosztották aranyérmétől.

Női

Éremtáblázat

Érmesek

A női 4 × 100 m váltófutásban első helyen célba ért orosz csapatot, 2016-ban a  doppingvizsgálatra leadott minták újravizsgálata után megfosztották aranyérmétől. A pozitív mintát Julija Csermosanszkaja produkálta.
A kubai Yarelis Barriost a diszkoszvetésben elért ezüstérmétől (63,64 m) doppingvétség miatt 2016-ban megfosztották.
A gerelyhajításban második orosz Marija Abakumovát (70,78 m) 2016-ban megfosztották ezüstérmétől. A távolugrásban és hármasugrásban második Tatyjana Lebegyevát 2016-ban megfosztották ezüstérmeitől.

Jegyzetek

Források 

Atletika
2008